Wikforss är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Wikforss 

 Gösta Wikforss (1922–2001), arkitekt
 Åsa Wikforss (född 1961), filosof och författare
 Örjan Wikforss (född 1950), arkitekt

Referenser 

Svenska släkter
Svenska efternamn